Zkratka nebo slovo del, resp. Del má více významů:
 zkratka pro název klávesy  Delete
 zkratka pro německou hokejovou ligu - Deutsche Eishockey Liga

Umění 
 del. - zkratka za "delineavit", latinsky "nakreslil", kterou byl přibližne do druhé třetiny 19. století označován autor kresebné předlohy tištěné ilustrace. Autor převodu na rytinu či litografii byl označován zktatkou "sc." nebo "sculp.", zkratka za "sculpsit", latinsky "ryl". Příklad obvyklého popisu ilustrace: F. Taddeo Mayer del. - W. C. Wrankmore sc. (do češtiny obvykle překládáno jako Podle předlohy F. Taddeo Mayera ryl W. C. Wrankmore.

Podobné 
 Dell